FI-OL steht für:

 Oulu (Provinz), ISO-3166-2-Code der finnischen Provinz

Fiol ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Fiol (* 1947), US-amerikanischer Sänger, Komponist, Perkussionist und Liedermacher
 Marià Perelló i Fiol (1886–1960), katalanischer Violinist und Musikpädagoge
 Schweipolt Fiol (ca. 1479–ca. 1525), Pionier des Druckhandwerkes in Osteuropa
 Suzanne Fiol (1960–2009), US-amerikanische Fotografin und Unternehmerin

FIOL